Naranjo peut faire référence à :

Patronymes 

 Claudio Naranjo (1932–2019), psychiatre chilien.
 
 José Manuel García Naranjo (1994-), footballeur espagnol.
 Luis Pulido Naranjo (1986-), coureur cycliste mexicain.
 Mónica Naranjo (1974-), chanteuse espagnole.
 Nicolás Naranjo (1990-2021), coureur cycliste argentin.
 Rogelio Naranjo (1937-2016), dessinateur mexicain.
 Santiago Arias Naranjo (1992-), footballeur colombien.

Toponymes 

 Naranjo, site maya situé dans le département du Petén au Guatemala.
 Arroyo Naranjo, l'une des quinze municipalités de la ville de La Havane à Cuba. 
 Naranjo, un canton de la province d'Alajuela au Costa Rica.
 Naranjo, un district qui fait partie de ce canton.

Divers 
 Rowlandius naranjo, une espèce de schizomides de la famille des Hubbardiidae.
 L'algorithme de Naranjo, questionnaire conçu pour enquêter sur les réactions indésirables à un médicament.
Patronyme hispanique